Cyathus bezeichnet:

 die Pilzgattung Teuerlinge
 ein römisches Volumenmaß